Stanisław Rohoziński – poseł województwa czernihowskiego na sejm grodzieński (1793)
 Stanisław Marian Rohoziński (1882–1938) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, dowódca 1 pan, szef 8 Okręgowego Szefostwa Artylerii i dowódca 8 Grupy Artylerii

Przypisy